Aedtner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Aedtner (1925–2005), deutscher Kriminalist und Ermittler gegen Naziverbrecher
 Günter Aedtner (* 1944), deutscher Fußballspieler